Lylea är ett släkte av svampar. Lylea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lylea